Elsie Motz Lowdon (1882-1960), peintre américaine,
  (1965-), ingénieur et homme d'affaires britannique,
  (1936-2017), joueur de rugby britannique.

Patronyme anglais